MLW (Medizin-, Labor- und Wägetechnik) war ein Warenzeichenverband des Volkseigenen Kombinats Medizin- und Labortechnik in der DDR. Der Hauptsitz des Kombinats war in Leipzig. Unter dem Warenzeichenverband des MLW wurde eine Vielzahl von wissenschaftlich-technischen Geräten der Medizin- und Labortechnik hergestellt.

Betriebe (Auswahl) 
 VEB Kombinat Medizin- und Labortechnik Leipzig, Kombinatsbetrieb Medizintechnik, Stammbetrieb
 Kombinatsbetrieb Labortechnik Ilmenau
 Kombinatsbetrieb Prüfgeräte-Werk Medingen, Sitz Freital
 Kombinatsbetrieb MLW Anlagenbau Dresden
 Kombinatsbetrieb Medizin- und Orthopädiemechanik Suhl
 Kombinatsbetrieb Medizinplaste Lichtenberg
 Kombinatsbetrieb Dentalfabrik Treffurt
 Kombinatsbetrieb Injecta Klingenthal
 Kombinatsbetrieb Injecta Steinach
 Kombinatsbetrieb Keradenta-Werk Radeberg
 Kombinatsbetrieb Medizinische Geräte Berlin
 Kombinatsbetrieb Zentrifugenbau Engelsdorf
 VEB Medizinische Geräte Berlin, Betriebsteil II, Potsdam-Babelsberg
 VEB Metallbau und Labormöbelwerk Apolda

Literatur 
Wer liefert was? Bezugsquellennachweis für den Einkauf in der Deutschen Demokratischen Republik. Leipziger Messeamt, 1971.

Weblinks

Einzelnachweise 

Markenname
Produzierendes Unternehmen (DDR)